Gotta Have It peut désigner :
 Gotta Have It, un single de Vanessa Paradis sorti en 1994,
 Gotta Have It, un single de Jay-Z et Kanye West sorti en 2011.